Гран-при Мексики 1967 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 22 октября 1967 года на автодроме имени братьев Родригес.

В последней гонке сезона «Феррари» усилила свой состав, взяв в пару к Крису Эймону новичка Джонатана Уильямса. Йохен Риндт не смог оплатить свой старт в «Купере» и не принял участие в гонке. Вместо него в команду вернулся восстановившийся после августовской аварии Педро Родригес. Кларк выиграл поул, а его партнёра по команде смогли обойти Дэн Герни и Крис Эймон.

На старте Герни врезался сзади в «Лотус» Кларка, повредил радиатор своего «Игла» и на пятом круге сошёл с дистанции. Хилл захватил лидерство на первом круге, но уже на втором уступил его Кларку, а позже сошёл из-за поломки полуоси. Кларк выиграл гонку, Крис Эймон долгое время шёл вторым, но за три круга до финиша на его «Феррари» начались перебои с подачей топлива и скорость машины резко упала. Это позволило Денни Халму и Джеку Брэбему подняться на подиум и отпраздновать победу в обоих зачётах чемпионата. Эймон первоначально был классифицирован на пятом месте, но позже из его результата был вычтен последний круг, пройденный слишком медленно для классификации.

Гонка 

|}
Круги лидирования:

1 Грэм Хилл

2-65 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики